El torneig de París 2010, també conegut com a Open GDF Suez 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de febrer de 2010 al Stade Pierre de Coubertin de París, França.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010